Clairon peut faire référence à :

Musique 
 Le clairon est un instrument à vent de la famille des cuivres sans pistons (sons naturels) utilisé pour les sonneries militaires.
 Un clairon est, par extension, un musicien militaire qui joue du clairon.
 Le clairon est un jeu d'orgue appartenant à la famille des jeux d'anche et d'un registre de quatre pieds (plus aigu que la trompette).
 Le « registre du clairon » est le registre aigu de la clarinette, parce que son timbre est alors voisin de celui de la clarine, qualifié de claironnant.
 Le Clairon est une chanson de 1875 (paroles de Paul Déroulède ; musique de Émile André ; éd. Louis Bathlot)

Cinéma 
 1908 : Le Clairon est un film muet français de Louis Feuillade sorti en 1908
 1952 : Les clairons sonnent la charge (titre original : Bugles in the Afternoon) est un film américain réalisé par Roy Rowland
 1955 : Quand le clairon sonnera (titre original : The Last Command) est un film américain de Frank Lloyd
 1965 : Les Clairons de la peur (titre original : Los clarines del medio) est un film espagnol de Antonio Román

Presse 
 Le Clairon est un éphémère quotidien royaliste et catholique français fondé en

Zoologie 
 Le « Clairon » (Trichodes alvearius Fabricius) ou « Clairon commun » ou « Trichode des ruches », et le « Clairon des abeilles » (Trichodes apiarius), sont des insectes de l'ordre des coléoptères et de la famille des cleridae. Ils doivent leur nom à la forme des bandes en chevrons de leurs élytres rappelant les ornements des manches des clairons et des fifres des sonneries militaires

Armée 
Le « Clairon » est le surnom donné par la presse au fusil d'assaut Famas (en dotation dans l'armée française), dont la forme rappelle celle de l'instrument de musique du même nom. Les militaires n'utilisent guère que le terme Famas

Prénom 
 Clairon, un prénom féminin ancien très rare, tombé en désuétude au , diminutif de Claire. Le suffixe féminin en -on est de même type que pour Jeannon, Jeanneton, Marion, Claudon, Barbon, etc.

Personnalités portant ce prénom ou ce patronyme 
 Étienne Théodore Clairon (1764-1839) est un homme politique français
 Claire-Josèphe Léris, dite Mademoiselle Clairon, ou encore la Clairon, est une actrice française née à Condé-sur-l'Escaut le  et morte à Paris le 
 Le monument de la Clairon est un buste monumental situé à Condé-sur-l'Escaut, dans le département français du Nord, représentant Mademoiselle Clairon

Références 

Homonymie de titre